Duży ZHR - nazwa używana przez historyków harcerstwa na określenie Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej w okresie  od 3 listopada 1992 roku, kiedy to na Zjeździe Zjednoczeniowym w Warszawie podjęto decyzję o zjednoczeniu ZHR i ZHP-1918 w jedną organizację, do dzisiaj.

Zobacz też 
 Średni ZHR
 Mały ZHR

Bibliografia 
 Robert Wiraszka, Kalendarium ZHR 1989-2000, Warszawa 2001, ISBN 83-87899-80-1.

Historia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej